Soeiro steht für:

 Casas do Soeiro, eine portugiesische Gemeinde im Kreis Celorico da Beira
 Vila Soeiro, eine portugiesische Gemeinde im Kreis Guardo
 Vila Soeiro do Chão, eine portugiesische Gemeinde im Kreis Fornos de Algodres

Soeiro oder Soeíro ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Soeiro (1909–1977), portugiesischer Fußballspieler
 Alberto Soeiro (* 1917), portugiesischer Architekt
 Pedro Soeíro (* 1975), portugiesischer Radrennfahrer